Älvsborg eller Elfsborg kan syfta på flera olika företeelser:

Historiskt
Älvsborg (även Gamla Älvsborg eller Älvsborgs slott), en medeltida borg i Göteborg.
Älvsborgs lösen, två pantavtal mellan Sverige och Danmark.
Älvsborgs stad, en kortlivad stad.
Älvsborgs Kungsladugård, en kungsgård.
Fort Nya Elfsborg, en 1600-talsfästning vid Delawarefloden.
Nya Älvsborg, en 1600-talsfästning på en holme i Göta älv.
Älvsborgs garnison, militär bemanning av först Gamla Älvsborg och sedermera Nya Älvsborg.
Älvsborgs slottslän, slottslän till Gamla Älvsborg.
Älvsborgsbastionen, en bastion på Malmös historiska befästningsverk.

Militärt
Älvsborgs fästning, en 1900-talsbefästning vid Göta älvs mynning.
Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4), ett tidigare kustartilleriregemente i Göteborg.
Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4), ett tidigare amfibieregemente i Göteborg.
Älvsborgs regemente (I 15), ett tidigare infanteriregemente i Borås.
Älvsborgs försvarsområde (Fo 34), ett tidigare försvarsområde.
Älvsborgsbrigaden (IB 15), en tidigare infanteribrigad i Borås.
Älvsborgsgruppen, en tidigare hemvärnsorganisation i Borås.
Elfsborgsgruppen, en hemvärnsorganisation i Göteborg.
HMS Älvsborg, flera fartyg i svenska flottan.
Älvsborg radio, en tidigare kustradiostation.

Offentlig organisation
Älvsborgs municipalsamhälle, ett tidigare municipalsamhälle.
Älvsborg (stadsdelsnämndsområde), ett tidigare stadsdelsnämndsområde som nu uppgått i Västra Göteborg.
Älvsborg (stadsdel), en stadsdel inom Göteborgs fastighetsindelningssystem.
Älvsborgs län. ett tidigare län i Sverige.
Norra Älvsborg och Södra Älvsborg, flera organisationer inom offentlig förvaltning.
Älvsborgs läns landsting, ett tidigare landsting.
Älvsborgs läns valkrets, en tidigare förstakammarvalkrets.

Kyrkligt
Älvsborgs församling, en församling i Göteborg.
Älvsborgs församling, en benämning före 1571  på Nylöse församling (före 1627)                          
Älvsborgs kyrka, en kyrka i Älvsborgs församling.
Älvsborgs kontrakt, ett tidigare kontrakt i Göteborgs stift.
Nya Älvsborgs slottsförsamling, en tidigare regementsförsamling i Göteborg.

Infrastruktur
Älvsborgsbanan – järnväg mellan Uddevalla och Borås
Älvsborgsbron – hängbro i Göteborg över Göta älv
Älvsborgsbron, Malmö – bro i Malmö över Västra Hamnkanalen

Kultur
Älvsborgs länsmuseum, en tidigare länsmuseiorganisation.
Älvsborgsteatern, en tidigare länsteater i Borås.

Idrott
IF Elfsborg, en idrottsförening i Borås.
SK Elfsborg, en simklubb i Borås.
Elfsborgs Tennisklubb, en tennisklubb i Borås.
Älvsborg FF, en fotbollsklubb i Göteborg.
Norra Älvsborgs Ryttarklubb, en ridklubb i Trollhättan.

Natur
Älvsborgsfjorden, en havsvik utanför Göta älvs mynning.